Notosyodon est un genre éteint de reptiles carnivores de l'ordre des thérapsides et du sous-ordre des dinocéphales. Il appartient à la famille des Anteosauridae et à la sous-famille des Syodontinae. Il a vécu durant le Permien moyen, au Guadalupien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Ses restes fossiles ont été découverts dans la région cisuralienne du Kazakhstan. Ils consistent en un crâne partiel, sans mandibule.

L'espèce type et seule espèce est nommée Notosyodon gusevi, décrite par P. K. Tchudinov en 1968.

Description 
Notosyodon est un antéosauridé de taille moyenne avec un crâne massif plus grand, aux os plus denses (pachyostose) et épais, que celui de Syodon, mais beaucoup plus court que celui des antéosaurinés.

Classification 
Considéré un temps comme un synonyme junior de Syodon biarmicum, le genre a été validé en 2010 par C. F. Kammerer, et en 2011 par J. C. Cisneros  dont le  cladogramme suivant montre sa position au sein des Anteosauridae :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Paléontologie au Kazakhstan
Taxon fossile décrit en 1968